Harriman State Park ist der Name folgender State Park in den Vereinigten Staaten:

 Harriman State Park (Idaho)
 Harriman State Park (New York) in New York und New Jersey